Easy Action kan syfta på:

 Easy Action (musikgrupp) – ett svenskt glamrockband startat av Pelle Almgren
 Easy Action (musikalbum) – Alice Coopers andra studioalbum som släpptes 1970